Hymen kan syfta på:

 Hymen – en bröllopsgud i grekisk mytologi, se Hymenaios
 Hymen – en krans av slemhinneveck omkring en centimeter innanför slidans mynning